Paweł Markowski – polski inżynier górnik
 Paweł Markowski – perkusista zespołu Maanam
 Paweł Markowski – trener koszykówki zespołu Widzew Łódź